Általánosságban átírás (idegen szóval transzkripció) alatt egy adott kódrendszer elemeinek egy másik kódrendszerbe történő átkódolását értjük. Ezek a kódrendszerek bármilyen eredetűek lehetnek.

Átírás (angolul transcript) továbbá egy szöveg egyik hordozóról egy másik hordozóra való átírása is. Például az eredeti hang- vagy képfelvételt átírják egy más műszaki paraméterekkel (formátummal) rendelkező eszközre, vagy éppen papírra, emberi szemmel és nem géppel olvasható formában.

A biológiában a transzkripció a DNS átírását jelenti mRNS-re.
A nyelvészetben az átírás, más szóval transzkripció egy nyelv módszeres megjelenítése írott alakban. Ettől elkülönítendő az átbetűzés, más szóval transzliteráció, amely valamilyen írásrendszer átkódolása egy másikba. Ennek egy sajátos esete a betűhelyettesítés.
A zenében egy adott hangsor transzponálása más hangnembe vagy más hangszerre.
Átírásnak nevezik az irodalomban egy mű különböző mértékű átdolgozását is, amelynek egyik formája a parafrázis.
Előfordulhat egy adott műfajban megírt műnek más műfajba való átültetése is, amelyhez szintén szükséges lehet valamilyen megírásos tevékenység, ennek a műveletnek a neve adaptáció. Így jönnek létre a kimérák, például a musical film, a musicalből készített film.

Tudományos alapfogalmak